Příjmení Langhammer nosí více významných osobností:

 Jakub Langhammer (* 1984) – český lední hokejista
 Jiřina Langhammerová (* 1939) – česká etnografka
 Maria Langhammer (* 1962) – švédská herečka a zpěvačka